Karkonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karkonsaari (ö i Norra Savolax), 
 Karkonsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar